

Geografia
 Fraschetta – subarea storico-geografica della piana di Alessandria

Persone
 Maria Chiara Fraschetta, nota come Nina Zilli – cantautrice, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana
 Giuseppe Mayno, noto come Mayno della Fraschetta – brigante italiano

Altro
 Fraschetta – locale adibito alla mescita del vino novello